Gråsjälsbådan kan syfta på följande platser:

Finland

 Gråsjälsbådan (vid Lappörarna, Korsholm), Österbotten, 
 Gråsjälsbådan (Björkögrunden, Korsholm), Österbotten, 
 Gråsjälsbådan, Björneborg, Satakunta,

Sverige

 Eggegrund-Gråsjälsbådan, ett naturreservat i Gävle kommun i Gävleborgs län, 
 Gråsjälsbådan, Gävle kommun, en ö vid farleden mellan Bönan och Eggegrund, Gävle kommun,

Se även
Gråsälsbådan
Gråskärsbådan
Gråsälsberget
Gråsjälsgrynnan